Deutscher Jazzpreis steht für:
 Albert-Mangelsdorff-Preis (zunächst Deutscher Jazzpreis, bis 2019)
 Deutscher Jazzpreis (ab 2021, Neugründung durch die Bundesregierung gemeinsam mit der Initiative Musik)
 Neuer Deutscher Jazzpreis, Nachwuchspreis mit Wettbewerb in Mannheim
 Junger Deutscher Jazzpreis, Nachwuchspreis mit Wettbewerb in Osnabrück